PTD bezeichnet:

 Partido Timorense Democrático, eine osttimoresische Partei
 Perkutane transhepatische Drainage

Abkürzung